

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Derthona ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Lecco e il Darfo Boario hanno scontato 3 punti di penalizzazione.
L'AlzanoCene e il Trento hanno scontato 1 punti di penalizzazione.

Il Mezzocorona è stato poi ripescato in Serie D 2013-2014.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone non si sono disputati i play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima e il distacco fra quartultima e quintultima è stato superiore a 8 punti.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
La Virtus Verona e il Real Vicenza sono state poi ammesse in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014 a completamento di organico
Il Giorgione è stato poi ripescato in Serie D 2013-2014.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
Serie D 2012-2013
Serie D 2012-2013 (gironi D-E-F)
Serie D 2012-2013 (gironi G-H-I)
Coppa Italia Serie D 2012-2013

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012